Wall Street Crash si può riferire a:

Economia
Crollo della borsa di New York avvenuto nel 1929 che portò alla grande depressione

Musica
Wall Street Crash – gruppo musicale vocale inglese
Wall Street Crash – album del 1982 gruppo omonimo